NEBL () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 014 амінокислот, а молекулярна маса — 116 453.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою актину. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Білки м'язів